Fairmont (Carolina do Norte)
Fairmont (Illinois)
Fairmont (Minnesota)
Fairmont (Nebraska)
Fairmont (Oklahoma)
Fairmont (Virgínia Ocidental)
Ou ainda:
Fairmont City
Fairmont Hotels & Resorts - rede de hotéis de luxo

Desambiguações de topônimos